Il doppio del torneo di tennis Joplin Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Łukasz Kubot che hanno battuto in finale Nicholas Monroe e Jeremy Wurtzman 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Stephen Huss /  Johan Landsberg (semifinali)
 Rik De Voest /  Łukasz Kubot (Campioni)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2005